Plein sud, film belge de Gaston de Gerlache de Gomery, sorti en 1961
 Plein sud, film français de Luc Béraud, sorti en 1981
 Plein sud, film français de Sébastien Lifshitz, sorti en 2009